Szwałk – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Szwałk – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie